3-й чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту проходил 2—4 декабря 2022 года в (Квебеке, Канада) на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Ссылки 
 Four Continents Championships 2023 

Международные спортивные соревнования в Квебеке
2022 год в конькобежном спорте
конькобежный
Декабрь 2022 года
Спорт в Канаде в 2022 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде